Cabanas puede referirse a:

Divisiones administrativas

España

provincia de La Coruña 
 Cabanas (Abegondo), parroquia del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña;
Cabanas (Cabanas, Abegondo), lugar de dicha parroquia;
 Cabanas (La Baña), parroquia del municipio de La Baña, provincia de La Coruña; 
 Cabanas (Cabanas, La Baña), lugar de dicha parroquia;
 Cabanas (Brión), lugar de la parroquia de Ángeles, municipio de Brión, provincia de La Coruña;
Cabanas (La Coruña), municipio de la provincia de La Coruña; 
 Cabanas (Cabanas), parroquia de dicho municipio;
Cabanas (Cabanas, Cabanas), lugar de dicha parroquia;
A Pena de Cabanas, lugar de dicha parroquia;
 Cabanas (Carballo), lugar de la parroquia de Oza, municipio de Carballo, provincia de La Coruña;
As Cabanas (Cerdido), lugar de la parroquia de La Barquera, municipio de Cerdido, provincia de La Coruña;
As Cabanas (Irijoa), lugar de la parroquia de Verines, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña;
 Cabanas (Irijoa), lugar de la parroquia de Verines, municipio de Irijoa, provincia de La Coruña; 
 Cabanas (Lage), lugar de la parroquia de Serantes, municipio de Lage, provincia de La Coruña;
 Cabanas (Mesía), lugar de la parroquia de Lanzá, municipio de Mesía, provincia de La Coruña;
As Cabanas (Devesos), lugar de la parroquia de Devesos, municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña;
As Cabanas (Insua), lugar de la parroquia de Insua, municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña;
 Cabanas (Puentes de García Rodríguez), lugar de la parroquia de Freijo, municipio de Puentes de García Rodríguez, provincia de La Coruña; 
 Cabanas (Rianjo), lugar de la parroquia de Leiro, municipio de Rianjo, provincia de La Coruña;
 Cabanas (San Saturnino), lugar de la parroquia de Narahío, municipio de San Saturnino, provincia de La Coruña; 
 Cabanas (Sobrado), lugar de la parroquia de Pousada, municipio de Sobrado, provincia de La Coruña;
As Cabanas (Cariño), lugar de la parroquia de Landoy, municipio de Cariño, provincia de La Coruña;
 Cabanas (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Carres, municipio de Oza-Cesuras, provincia de La Coruña;

provincia de Lugo 
As Cabanas (Fontarón), lugar de la parroquia de Fontarón, municipio de Becerreá, provincia de Lugo; 
 Cabanas Antigas, lugar de la parroquia de Cereixedo, municipio de Cervantes, provincia de Lugo;
As Cabanas (Rúa), lugar de la parroquia de Rúa, municipio de Cervo, provincia de Lugo;
 Cabanas (Santo André de Logares), lugar de la parroquia de Santo André de Logares, municipio de A Fonsagrada, provincia de Lugo;
 Cabanas (Castelo de Pallares), lugar de la parroquia de Castelo de Pallares, municipio de Guntín, provincia de Lugo; 
 Cabanas (Monte de Meda), lugar de la parroquia de Monte de Meda, municipio de Lugo, provincia de Lugo; 
 Cabanas (Santa Comba), lugar de la parroquia de Santa Comba, municipio de Lugo, provincia de Lugo; 
 Cabanas (Santalla de Bóveda de Mera), lugar de la parroquia de Santalla de Bóveda de Mera, municipio de Lugo, provincia de Lugo;
 Cabanas (Moreda), lugar de la parroquia de Moreda, municipio de Monforte de Lemos, provincia de Lugo; 
 Cabanas (Nullán), lugar de la parroquia de Nullán, municipio de As Nogais, provincia de Lugo;
 San Pantaleón de Cabanas, parroquia del municipio de Orol, provincia de Lugo;
 Cabanas (O Sisto), lugar de la parroquia de O Sisto, municipio de Orol, provincia de Lugo; 
 Cabanas (Silvarrei), lugar de la parroquia de Silvarrei, municipio de Otero de Rey, provincia de Lugo;
 Cabanas (Friolfe), lugar de la parroquia de Friolfe, municipio de O Páramo, provincia de Lugo;
 Cabanas do Monte, lugar de la parroquia de Caborrecelle, municipio de Portomarín, provincia de Lugo;
 Cabanas (Fiz de Rozas), lugar de la parroquia de Fiz de Rozas, municipio de Portomarín, provincia de Lugo;
 Cabanas (Vilamaior), lugar de la parroquia de Vilamaior, municipio de Sarria, provincia de Lugo;
 As Cabanas (A Valboa), lugar de la parroquia de A Valboa, municipio de Trabada, provincia de Lugo;
 Cabanas (Santa Cruz do Valadouro), lugar de la parroquia de Santa Cruz do Valadouro, municipio de O Valadouro, provincia de Lugo; 
 Cabanas (O Vicedo), parroquia del municipio de Vicedo, provincia de Lugo;
 Cabanas (Oleiros), lugar de la parroquia de Oleiros, municipio de Vilalba, provincia de Lugo;
 As Cabanas (Chavín), lugar de la parroquia de Chavín, municipio de Viveiro, provincia de Lugo;
 As Cabanas (San Pedro de Viveiro), lugar de la parroquia de San Pedro de Viveiro, municipio de Viveiro, provincia de Lugo;
 As Cabanas (Santo André de Boimente), lugar de la parroquia de Santo André de Boimente, municipio de Viveiro, provincia de Lugo;

provincia de Orense 
 Cabanas (San Martiño de Berredo), lugar de la parroquia de San Martiño de Berredo, municipio de A Bola, provincia de Orense;
 Cabanas de Abaixo, lugar de la parroquia de Faramontaos, municipio de A Merca, provincia de Orense; 
 Cabanas de Ferro, lugar de la parroquia de Faramontaos, municipio de A Merca, provincia de Orense; 
 Cabanas de Loureiro, lugar de la parroquia de Faramontaos, municipio de A Merca, provincia de Orense;
 As Cabanas (San Xoán de Río), parroquia del municipio de San Xoán de Río, provincia de Orense;

provincia de Pontevedra 
 Cabanas (Forcarey), lugar de la parroquia de Forcarey, municipio de Forcarey, provincia de Pontevedra; 
 Cabanas (Pontevedra), lugar de la parroquia de Salcedo, municipio de Pontevedra, provincia de Pontevedra; 
 Cabanas (Redondela), lugar de la parroquia de Trasmañó, municipio de Redondela, provincia de Pontevedra;
 Cabanas (Rodeiro), lugar de la parroquia de Santa Mariña de Pescoso, municipio de Rodeiro, provincia de Pontevedra.

Portugal 

 Cabanas de Tavira, freguesia de Tavira.
 Cabanas de Torres, freguesia de Alenquer.
 Cabanas de Viriato, freguesia de Carregal do Sal.

Otros 

 Cabanas (apellido), apellido.